— японский учёный, , государственный деятель и  периода Нара. Известен также как Киби Дайдзин («Министр Киби»).

Он родился в провинции Биттю, в посёлке Маби уезда Киби (теперь город , префектура Окаяма). Киби — название города или местности, откуда он был родом.

В 716 году он отправился в Китай вместе с Абэ-но Накамаро и буддийским монахом Гэмбо для обучения и провёл там 20 лет. Домой он привёз из Китая игру «го», искусство вышивания и биву (музыкальный инструмент, род китайской лютни), которые прочно укоренились затем в Японии. Второй раз он поехал в Китай как вице-посол в 751 году и, по возвращении, в 753 году был назначен помощником администратора острова Кюсю. С той поры он всё время поднимался лестнице государственной службы, дойдя до звания министра юстиции. В 771 году он ушёл в отставку, посвятив себя исследованию конфуцианских принципов и их применения в японской государственной системе. Киби умер в 775 году.

Ему принадлежит заслуга распространения в Японии многих достижений китайской науки, искусства и прикладных ремёсел той поры. Киби иногда приписывали изобретение катаканы, фонетической слоговой азбуки.

Ему приписываются также поэтические произведения в жанре вака (танка). Так, Ханс Бетге в своём сборнике «Японская весна» (1911) поместил свой перевод «Frühlings Ende. Kibino», послуживший источником нескольких русских переводов, среди авторов которых А. Брандт:

Вот летний ветер все цветы раз-
веял. Он побледневшую весну похоронил,
и сладкий запах сливового цвета лишь
шёлковый рукав мой сохранил, как сон
весенний среди лета.

и П. Сухотин:

Ветры все листья давно оборвали,
Рано поблекнув, весенние дни миновали.
Лишь в рукаве моем шёлковом жив
Сладостный запах цветов моих слив.

Примечания 

Родившиеся в 690-е годы
Учёные Японии
Государственные деятели Японии
Японские конфуцианцы
Японские поэты
Персоналии периода Нара